Avanti ¡que pase el siguiente! è il nome di due programmi televisivi, entrambi adattamenti di Avanti un altro!:
Avanti ¡que pase el siguiente! (Cile) è la versione cilena
Avanti ¡que pase el siguiente! (Spagna) è la versione spagnola, andata in onda su Antena 3